Ха́сселл () — английская фамилия. Не следует путать с немецкой () фамилией Хассель.

Фамилия 
  (род. 1980) — английский футболист.
  (ок. 1767 — 1825) — английский художник, гравёр и издатель.
  (род. 1937) — американский трубач и композитор.
  (род. 1979) — американский баскетболист.

Прочее 
  — городок в Северной Каролине (США).
 Хасселл — национальный парк в Западной Австралии.
  — австралийская архитектурная фирма.

См. также 
 Хассель
 Хазель
 Хассалл